__БЕЗКН__
Кво вадис (-{Quo vadis}-) се може односити на:
 Кво вадис, Домине (-{Quo vadis, Domine}-), латинска изрека значења „Куда идеш, Господе“
 -{Кво вадис}-, роман Хенрика Сјенкјевича
 -{Кво вадис}-, филм из 1913.
 -{Кво вадис}-, филм из 1924.
 -{Кво вадис}-, филм из 1951.
 -{Кво вадис?}-, мини-серија из 1985.
 -{Кво вадис}-, филм из 2001.